Таловый — название населённых пунктов в России:

 Таловый — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Таловый — станция в Пограничном районе Приморского края.
 Таловый — бывший посёлок городского типа в Ростовской области, ныне в черте города Шахты.
 Таловый — хутор в Орловском районе Ростовской области.

См. также 
 Нижнеталовый